Волков Андрій Вікторович (нар. у 1976 році, м. Одеса, Україна) — український фінансист. Колишній член Правління Альфа-Банку. Засновник групи і партнер групи компаній Investohills.

Життєпис 
Андрій Волков народився у 1976 році в Одесі. Після закінчення середньої школи вступив до Одеського державного економічного університету на факультет «Міжнародна економіка». Отримавши диплом, продовжив навчання на магістратурі ОДЕУ. У 1998 році здобув ступінь магістра міжнародної економіки. У студентські роки входив до міжнародної асоціації по обміну студентами AIESEC, очолював її одеський локальний комітет. У 2002 році отримав кваліфікацію фахівця з управлінням фінризиками (FRM) від міжнародної асоціації ризик-менеджерів (GARP - Global Association of Risk Professionals).

Кар'єра

Фінанси і страхування 
У 1997 став консультантом з банківського менеджменту в аудиторській і консалтинговій компанії PricewaterhouseCoopers. З 2000 року був заступником керівника проєкту в компанії ING IGA (підрозділ групи голландського банку ING). У 2001 році очолив відділ з управління ризиками в «Альфа-Банк Україна», а в лютому 2003 став членом Правління банку. У жовтні 2003 року Андрій Волков став заступником голови Правління «Альфа-Банк Україна». З 2006 по 2009 був головою правління ЗАТ «Альфа-Банк Україна», і водночас був головою наглядової ради компанії «Альфа Страхування». У 2009 році звільнився з «Альфа-Банк Україна», став одним із засновників інвестиційної групи Investohills та страхової компанії «Рітейл» (пізніше “BAC - British Auto Club”). У 2014 році інвестором бізнесу Волкова став міжнародний інвестиційний фонд EMF New Europe Insurance Fund, що спеціалізується на інвестиціях в страховий бізнес. Угода була закрита влітку 2014 року і за даними Forbes Україна стала кращою угодою із залучення іноземних інвесторів у фінансовий сектор.
У квітні 2014 року Кабінет міністрів України призначив Андрія Волкова головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Однак через конфлікт з чинним тоді в.о. керівника Нацкомфінпослуг він не розпочав роботу та відмовився від посади. Через кілька місяців його призначення було скасовано. У 2018 році Андрій Волков вийшов зі страхового бізнесу.

Бізнес 
З 2009 року Волков є керуючим партнером фінансової групи компаній Investohills. У 2011 році група купила в «Укрсиббанку» портфель проблемних іпотек на загальну суму 650 мільйонів доларів. Це стала рекордна сума інвестицій у іпотечний портфель в Україні. Портфель складався з понад 12 тис проблемних іпотек та автомобільних кредитів, щодо яких велося близько 6000 судових справ. Загалом, у 2011-2013 рр. Волков викупив проблемні кредити Swedbank Україна, Credit Agricole, Банку Грузії, тощо. У 2017 році до групи Investohills було залучено інвестора та партнера Михайла Бакуненка. У 2021 році група Investohills була визнана найбільшим фінансовим гравцем на ринку проблемних боргів в номінації «ТОП 100 найбільших лідерів фінансового ринку».

У 2020 році група компаній Investohills створила міжнародний фонд Investohills Helianthus, що спеціалізується на інвестиціях в проблемні активи. У травні 2020 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила перший етап емісії акцій фонду на 1 млрд гривень.

Примітки 

Українські фінансисти